Jay Andrijic e Bradley Mousley erano i detentori del titolo ma Andrijic non ha potuto partecipare alla competizione.

Mousley ha partecipato con Lucas Miedler ed ha confermato il titolo battendo in finale Quentin Halys e Johan-Sebastien Tatlot 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Stefan Kozlov /  Michael Mmoh (quarti di finale)
  Andrey Rublev /  Alexander Zverev  (quarti di finale)
  Quentin Halys /  Johan-Sebastien Tatlot (finale)
  Daniil Medvedev /  Roman Safiullin  (quarti di finale)

  Lucas Miedler /  Bradley Mousley (campioni) 
  Filippo Baldi /  Johannes Haerteis (secondo turno) 
  Omar Jasika /  Kamil Majchrzak (semifinale) 
  Hyeon Chung /  Sumit Nagal (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2014